Bradley County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Bradley County (Arkansas)
 Bradley County (Tennessee)